Station Luxemburg of Station Luxembourg (Luxembourg is Frans voor Luxemburg) kan verwijzen naar:
Station Luxemburg (Luxemburg), een van de belangrijkste spoorwegstations in Luxemburg-stad
Station Luxembourg (Parijs), een RER-station in Parijs
Station Brussel-Luxemburg, een spoorwegstation in Brussel